En , Olszowe désigne :

 Olszowe est un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Olszowe est un village dans la voïvodie de Grande-Pologne.